M65 puede referirse a:

 Cañón Atómico M65.
  Galaxia espiral M65.
 Siemens M65.
 Autopista M-65.